Heumagazin oder Königliches Heumagazin steht für

allgemein:
 Magazin (militärisches Vorratslager) für Fourage

speziell:
 Königliches Heumagazin in Hannover, 1800 erbauter und 1874 abgegangener Militärspeicher in Hannover, siehe Fouragemagazin (Hannover)
 Heumagazin (Zweibrücken), ehemaliger herzoglicher Weinkeller in Ernstweiler, der zwischen 1754 und 1930 verschiedene Regimenter und Militäreinheiten genutzt wurde